Maldo kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Maldo (Incheon), ö, 
 Maldo (Norra Jeolla), ö,